Ароматное — топоним.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Ароматное — село в Бахчисарайском районе.
 Ароматное — село в Белогорском районе.
 Ароматное — упразднённый посёлок в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете, включённый в состав посёлка городского типа Восход.

Чукотский автономный округ 
 Ароматное — озеро, правобережье р. Ваамчергыргын, координаты 65°42' с. ш. 179°37' в. д., код ГКГН 783260.
 Ароматное — озеро, левобережье руч. Задорный, координаты 66°46' с. ш. 177°59' в. д., код ГКГН 786227.
 Ароматное — озеро, в правобережье р. Кокуй, координаты 62°45' с. ш. 175°26' в. д., код ГКГН 788226.

См. также 
 Ароматная
 Ароматный
 Ароматные